Jarczyk:
 Helena Jarczyk (ur. 1936), polska polityk
 Henryk Jarczyk (1889–1949), uczestnik powstań śląskich i powstania wielkopolskiego, komisarz plebiscytowy, lekarz
 Jan Jarczyk (1947–2014), polski muzyk jazzowy, pianista i kompozytor
 Maximilian Michael Jarczyk (1906–1988), polski dyrygent
 Robert Jarczyk (ur. 1958), niemiecki aktor telewizyjny
 Robert Jarczyk (1886–1951), uczestnik powstań śląskich, poseł na Sejm RP (1930–1935), brat Henryka
 Sławomir Jarczyk (ur. 1980), polski piłkarz